Сухининский сельский совет — входит в состав Богодуховского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Сухины.

История 
 1918 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Сухины 
 поселок Гавриши 
 село Кияны 
 село Павлово 
 село Скосогоровка

Ликвидированные населённые пункты 
 село Замниусы 
 село Хорунжее

Примечания 

Местные советы (Богодуховский район)